Ippisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ippisch (1883–1958), österreichischer Cellist und Komponist
 Hans Ippisch (* 1970), deutscher Journalist und Unternehmer
 Olaf Ippisch (* 1969/1970), deutscher Physiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Rudolf Ippisch (1878–1953), österreichischer Unternehmer und Förderer des Tourismus